Imię i nazwisko Magdalena Żebrowska nosiły lub noszą m.in.:
 Aldona Magdalena Żebrowska (ur. 1991) – polska lekkoatletka, kulomiotka
 Magdalena Żebrowska (ur. 1996) – polska lekkoatletka, skoczkini w dal